Села:
 Греблина — Чернівецька область, Вижницький район, Путильська селищна громада
 Греблина — Чернівецька область, Вижницький район, Конятинська сільська громада